Лісни́ча ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Ліснича вулиця — вулиця в місті Володимир Волинської області.
 Ліснича вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці